borówka – rodzaj krzewinek z rodziny wrzosowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Borówki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno
 Borówki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka 
 Borówki – część wsi Głęboka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Borówki – część wsi Wójtowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Borówki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik 
 Borówki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin

Miejscowości na Białorusi 

 Borówki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.

Zobacz też 
 Borówka